Фраксионамијенто Солидаридад има више значења:

 Фраксионамијенто Солидаридад (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Фраксионамијенто Солидаридад (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто Солидаридад (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Солидаридад, Ел Фанфарон (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику